Madeluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lakören (klippa), Nyland, Helsingfors, 
 Madeluoto (ö i Finland), Mellersta Finland, Jämsä, 

Robotskapade Finlandförgreningar